WOTE ist die Abkürzung für:
 Walk Off the Earth, eine kanadische Pop/Rock-Band aus Burlington, Ontario

Wote steht für:
 Wote (Kenia), die Hauptstadt des Makueni Districts, Provinz Eastern, Kenia

Wote ist der Familienname folgender Personen:
 Aman Wote (* 1984), äthiopischer Mittelstreckenläufer
Siehe auch:
Wothe

WOTE